TP poate fi:

 São Tomé și Príncipe, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Trapani, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 TAP Portugal, codul IATA al acestei companii aeriene
 .tp, fostul domeniu de internet de nivel superior până în 2005, pentru Timorul de Est (acum .tl)

Legături externe 
  „TP” la acronymfinder.com